Робертии () — род травоядных синапсид из инфраотряда дицинодонтов, живших во времена пермского периода (кептенский век) на территории современной ЮАР.

Описание 
Длина тела около 20 см. Череп умеренно широкий, с большими глазницами. Нёбные кости не были редуцированы в такой степени, как у дииктодона. Есть заклыковые зубы в верхней челюсти и зубы в нижней. Клыки крупные. Возможно, умел копать. Когти длинные и острые.

Классификация 
По данным сайта Fossilworks, на ноябрь 2017 года в род включают 2 вымерших вида:
  [syn. ]
  [syn. ]

Примечания

Литература 
 King G. M. 1990. The Dicynodonts: A Study in Palaeobiology, Chapman and Hall, London and New York.

Дицинодонты
Синапсиды пермского периода
Ископаемая фауна Африки